O Hotel Manta é um hotel localizado na rua General Neto, centro de Pelotas, Rio Grande do Sul. Possui 17 andares e 104 quartos.

O topo do edifício conta com uma torre onde estão localizados os transmissores da TV Pampa Sul (canal 13 VHF), e da Rede Vida (retransmissora no canal 14 UHF).

Galeria 

Manta
Empresas de Pelotas
Construções de Pelotas